Емилия Лепида (Aemilia Lepida) e съпруга на по-късния император Галба.

Биография 
Произлиза от клон Лепид на фамилията Емилии. Дъщеря е на Маний Емилий Лепид (консул 11 г.), който е брат на Емилия Лепида. Потомка е на Помпей Велики и Луций Корнелий Сула. Внучка е по бащина линия на Марк Емилий Лепид Младши и правнучка на триумвир Марк Емилий Лепид и Юния Секунда, сестрата на политика Марк Юний Брут, убиецът на Юлий Цезар.

Омъжва се за по-късния император Галба (* 24 декември 3 пр.н.е.; † 15 януари 69 г.; император 68 – 89 г.). Той е син на Гай Сулпиций Галба (суфектконсул 5 пр.н.е.)
и на Мумия Ахаика. Брат е на Гай Сулпиций Галба (консул 22 г.). С него има двама сина. Тя и синовете ѝ умират много по-рано от него. Галба не се жени повече.

Източници 

 Светоний, Twelve Caesars:Galba
 Светоний, Galba., Magnus, Essen 2004, ISBN 3-88400-071-3, (на латински, на английски).
 Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. v. 2, page 206

Емилии
Жени от Древен Рим